Irish Lawn Tennis Championships 1879 var den første udgave af det irske tennismesterskab. Turneringen blev spillet i Dublin, Storbritannien i perioden 4. - 10. juni 1879. Der blev spillet fire rækker, herresingle, damesingle, herredouble og mixed double. Dette var det første nationale mesterskab, hvor der blev spillet om en damesingle- og om en mixed double-titel.

Oprindeligt havde arrangøren planlagt at spille alle kampene i hver række på én dag, begyndende med herresingleturneringen den 4. juni. Damesingleturneringen var planlagt spillet lørdag den 7. juni, men på grund af dårligt vejr blev turneringen udsat til den følgende mandag og sluttede først tirsdag den 10. juni. Damesingleturneringen blev spillet på asfaltbaner i Fitzwilliam Club i Upper Pembroke Street umiddelbart ved siden af Fitzwilliam Square, hvor de andre kampe blev spillet på græsbaner.

Resultater

Herresingle 

Turneringen havde deltagelse af 14 spillere, og kampene blev spillet bedst af tre sæt, der skulle vindes med mindst to overskydende partier. Turneringen blev vundet af Vere St. Leger Goold, som i finalen besejrede Charles D. Barry med 8-6, 8-6.

Damesingle 

Turneringen blev vundet af May Langrishe fra Irland, som i finalen besejrede D. Meldon med 6-2, 0-6, 8-6. May Langrishe var blot 14 år gammel og den yngste af tre tennisspillende søstre fra County Kilkenny, og de to storesøstre, Beatrice og Adela, deltog også i dette  mesterskab og nogle af de efterfølgende.

Herredouble 

Turneringen blev vundet af J. Elliot og H. Kerrie.

Mixeddouble 

Turneringen blev vundet af E. Elliot og Ms. Costello, som i finalen besejrede Charles D. Barry og Adela Langrishe med 6-4, 6-4.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - Irish Championships 1879  
 TennisForum.com - 1879 

1879
Tennis i 1879